Sezona Formule 1 1972 je bila triindvajseta sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 23. januarja 1972 z dirko za Veliko nagrado Argentine, končala pa 8. oktobra 1972 z dvanajsto dirko sezone za Veliko nagrado ZDA. Dirkaški naslov je osvojil Brazilec Emerson Fittipaldi, moštvenega pa Lotus.

Dirkači in moštva 
Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 1972.

Rezultati

Velike nagrade

Dirkači

Moštva

Druge pomembne dirke 
Te dirke niso štele za naslov prvaka, vendar so vseeno imele kar velik pomen.

Opombe 

1972
1972 v športu